Виктор Бер: Бер, Виктор де — бельгийский ватерполист
 Бер, Виктор Николаевич (1845—1901) — помощник начальника Главного управления уделов